Het wereldkampioenschap strandvoetbal 2008 werd van 17 tot en met 27 juli gehouden in het Franse Marseille. Het was de 14e editie van het toernooi dat voor het eerst niet in Brazilië werd gehouden. Voor de vierde keer viel het toernooi onder de verantwoordelijkheid van de FIFA.

Titelverdediger Brazilië slaagde erin zijn titel opnieuw te verlengen en voor de twaalfde keer wereldkampioen te worden.

Deelnemers 
Zestien landen deden mee aan het toernooi.

Afrika
  Kameroen
  Senegal
Azië
  Iran
  Japan
  Verenigde Arabische Emiraten
Centraal- en Noord-Amerika en het Caribisch gebied:
  El Salvador
  Mexico
Oceanië
  Salomonseilanden

Europa
  Frankrijk
  Italië
  Portugal
  Rusland
  Spanje
Zuid-Amerika
  Argentinië
  Brazilië
  Uruguay

Eerste ronde 
De nummers 1 en 2 uit de groep gaan door naar de kwartfinale. Bij het WK strandvoetbal kunnen wedstrijden niet op een gelijkspel eindigen, wanneer na de verlengingen de stand nog steeds gelijk is moeten penalty’s de beslissing brengen. In de tabel met de eindrangschikking van de groep krijgen landen die na verlengingen of penalty’s wonnen een 1 in de kolom gelijk, ze krijgen daarvoor twee punten.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Om de derde plaats

Finale

Externe links 
 Officiële site